Motu ellet MOTU kan syfta på:

 Motuspråk – ett språk i Papua Nya Guinea
 Hiri motu – ett pidginspråk som talas på Papua Nya Guinea
 Motu proprio – en typ av påvlig skrivelse
 MOTU – en leksak och mediafranchise av Mattel, se Masters of the Universe

Geografi
Motu-Nui – en ö i Chile
 Motu-Iti – en ö i Chile
 Motu Koe – en ö i Cooköarna (Nya Zeeland)
 Motu a Saka – en ö i Cooköarna (Nya Zeeland)
 Motu River – Nya Zeeland

Se även
 Motu One – flera
 Motu Ngangie – flera
 Motu Tou – flera
 Motu Point – flera
 Motu Roa – flera
 Motu One – flera